

Geografie
Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Jackson (Alabama)
 Jackson (Californië)
 Jackson (Georgia)
 Jackson (Kentucky)
 Jackson (Louisiana)
 Jackson (Michigan)
 Jackson (Minnesota)
 Jackson (Mississippi), hoofdstad van Mississippi
 Jackson (Missouri)
 Jackson (Nebraska)
 Jackson (New Hampshire)
 Jackson (New Jersey)
 Jackson (North Carolina)
 Jackson (Ohio)
 Jackson (South Carolina)
 Jackson (Tennessee)
 Jackson (Wisconsin)
 Jackson (Wyoming)
 Jackson Junction, plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Jackson Parish, parish in de Amerikaanse staat Louisiana
 Lake Jackson, plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Mount Jackson (dp)
 Jackson Center (dp)
Andere
 Jackson County (dp)
 Jacksoneiland, eiland in de Russische archipel Frans Jozefland

Bedrijven
 Jackson Guitars, Amerikaans gitaarbouwer
 Jackson (motorfiets), Australisch historisch motorfietsmerk

Informatica
 Jackson Structured Programming, een methode om gestructureerd te programmeren
 Jackson System Development, een softwareontwikkelmethode

Personen
Personen met de achternaam Jackson
 Andrew Jackson (1767-1845), zevende president van de V.S.
 Anthony Jackson (1952), Amerikaans bassist
 Ashley Jackson (1987), Brits hockeyer
 Chris Wayne Jackson (1969), nu bekend als Mahmoud Abdul-Rauf, Amerikaans basketbalspeler
 Colin Jackson (1967), Brits atleet
 Curtis James Jackson III, beter bekend als 50 Cent (1975), Amerikaans hiphopartiest
 David Jackson (1947), Brits muzikant
 Elly (Eleanor) Jackson (1988), lid van het Britse electropopduo La Roux
 Ezekiel Jackson (1978), Amerikaans bodybuilder en professioneel worstelaar
 Enrique Jackson (1945), Mexicaans politicus
 Frank Cameron Jackson (1943), Australisch filosoof en professor
 Frederick George Jackson (1860-1938), Brits poolonderzoeker
 Frederick John Jackson (1859 - 1929), Brits diplomaat en ornitholoog
 Glenda Jackson (1936), Brits actrice en politicus
 Gordon Jackson (1923-1990), Brits acteur
 Henry Jackson (1912-1983), Amerikaans politicus
 Jackie Jackson (1951), Amerikaans zanger en muzikant, lid van de Jackson 5
 Janet Jackson (1966), Amerikaans zangeres en actrice
 Jermaine Jackson (1954), Amerikaans zanger, lid van de Jackson 5
 Jesse Jackson (1941), Amerikaans predikant en mensenrechtenactivist
 Jesse Jackson jr. (1965), Amerikaans politicus
 Jimmy Jackson (1910-1984), Amerikaans Formule 1-coureur
 Joe Jackson (1954), Brits muzikant
 John David Jackson (1977), beter bekend als Fabolous, Amerikaans rapper
 Johnny Jackson (1951-2006), Amerikaans drummer
 Jonathan Jackson (1982), Amerikaans acteur
 Joseph Jackson (1929), vader van de muzikale Jacksonfamilie
 Joshua Jackson (1978), Canadees acteur
 Kate Jackson (1948), Amerikaans actrice
 La Toya Jackson (1956), Amerikaans zangeres
 Mahalia Jackson (1911-1972), Amerikaans gospelzangeres
 Marjorie Jackson (1931), Australisch atlete
 Marlon Jackson (1957), Amerikaans zanger en danser, lid van de Jackson 5
 Michael Jackson (1958-2009), Amerikaans zanger
 Michael Jackson (1942-2007), Brits bierkenner
 Michael A. Jackson (1936), Brits informaticus
 Milt Jackson (1923-1999), Amerikaans jazzvibrafonist
 O'Shea Jackson (1969), beter bekend als Ice Cube, Amerikaans rapper en acteur
 Peter Jackson (1961), Nieuw-Zeelands regisseur
 Phil Jackson (1945), Amerikaans basketbalspeler en -coach
 Philip Jackson (acteur) (1948), Engels acteur, zanger en televisiepresentator
 Philip Jackson (beeldhouwer) (1944), Engels beeldhouwer
 Quinton Jackson (1978), Amerikaans MMA-vechter en acteur
 Rachel Jackson (1767-1828), vrouw van Andrew Jackson, zevende president van de V.S.
 Randy Jackson (1961), Amerikaans zanger
 Rebbie Jackson (1950), Amerikaans zangeres
 Robert Houghwout Jackson (1892-1954), Amerikaans procureur-generaal
 Samuel L. Jackson (1948), Amerikaans acteur
 Sarah Yorke Jackson (1805?-1887), schoondochter van Andrew Jackson, zevende president van de V.S.
 Shirley Jackson (1916-1965), Amerikaans schrijfster
 Sugar Jackson (1981), Belgisch bokser
 Thomas Jackson (1824-1863), Amerikaans generaal tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
 Tito Jackson (1953), Amerikaans zanger, lid van de Jackson 5
 Wanda Jackson (1937), Amerikaans zangeres

Voornaam
 Jackson (voornaam), een jongensnaam

Fictieve personen
 Daniel Jackson, personage in de Stargate-serie
 Percy Jackson, hoofdpersonage uit Percy Jackson & de Olympiërs

Overig
 Jackson (metrostation), een metrostation in Chicago
Jackson (strip), een strip

Engelse achternaam